Ulmet poate fi:

 Ulmet, Germania, comună în landul Renania-Palatinat, Germania
 Ulmet, Gorj, sat în în comuna Stoina, județul Gorj, Oltenia, România
 Ulmet, Olt, sat în comuna Dobrun, județul Olt, Oltenia, România 
 Ulmet, Buzău, sat în comuna Bozioru, județul Buzău, Muntenia, România

Vezi și 
 Ulm (dezambiguizare)
 Ulmu (dezambiguizare)
 Ulmetu (dezambiguizare)
 Ulmeni (dezambiguizare)

Toponime românești